Airborne-monument (Arnhem)
Airborne-monument (Ede), op de Ginkelse Heide.
Airborne-monument (Eerde)
Airborne-monument (Eindhoven)
Airborne-monument (Heelsum)
Airborne-monument (Heilig Landstichting)
Airborne monument (Heteren)
Airborne-monument (Oosterbeek)
Airborne monument (Sint-Oedenrode)
Airborne-monument (Son)
Airborne-monument (Veghel)